Josef Redtenbacher ist der Name folgender Personen:

* Josef Redtenbacher (Chemiker) (1810–1870), österreichischer Chemiker
 Josef Redtenbacher (Entomologe) (1856–1926), österreichischer Insektenkundler